Haide steht für:

Landschaften:
 Malser Haide,  Landschaft im Vinschgau, Südtirol
 Simmeringer Haide, Landschaft im Wiener Gemeindebezirk Simmering

Orte:
 Haide (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts im Landkreis Hof, Bayern
 Haide (Kirchheimbolanden), Ortsteil der Stadt Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Haide (Königsfeld), Ortsteil der Gemeinde Königsfeld (Sachsen) im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Haide (Mohlsdorf-Teichwolframsdorf), Ort in der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf im Landkreis Greiz in Thüringen
 Haide (Ummanz), Ortsteil der Gemeinde Ummanz im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Haide (Waschleithe), Häusergruppe des Ortsteils Waschleithe der Stadt Grünhain-Beierfeld im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Haide (Weißkeißel), Ortsteil der Gemeinde Weißkeißel im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Haide (Gemeinde Kappel), Ortschaft der Gemeinde Kappel am Krappfeld im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Haide (Gemeinden Münichreith-Laimbach, Yspertal), Ortsteil von Münichreith-Laimbach und Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Haide (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil der Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Haide (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortsteil von Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Berge:
 Kalte Haide, Thüringen

Personen:
 Ella von der Haide (* 1974), deutsche Filmemacherin
 Friedrich Haide (1771–1840), deutscher Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Haid
 Haiden
 Heide
 Heyde